Centro de Recuperação de Itatiaia (CRI) é uma organização militar de saúde do Exército Brasileiro que há quase 80 anos presta assistência médica à família militar verde-oliva. Sua história remonta à década de 20 do século passado com a criação do Sanatório Militar de Itatiaia (SMI) em 1º de maio de 1926, instituição de saúde que tinha como missão precípua dar assistência aos militares portadores de tuberculose e do Hospital de Convalescentes de Itatiaia (HCI) em 13 de novembro de 1922, especializado no tratamento de doenças crônicas.

A Evolução 
Com a evolução natural da medicina e a necessária atualização do Serviço de Saúde do Exército, em 1992 o SMI e o HCI fundiram-se, formando o atual Centro de Recuperação de Itatiaia. Desde então, o CRI tem passado por muitas mudanças em sua estrutura, mas mantém-se sempre preocupado em manter a excelência nos serviços prestados, atendendo ao público com qualidade, respeito e calor humano.

A Missão 
Hoje o CRI é a Organização Militar de Saúde do Exército especializado em pacientes psiquiátricos crônicos e um dos pioneiros na instituição no tratamento de dependência química. Presta atendimento também a portadores de tuberculose, de hanseníase e de outras doenças infecto-parasitárias de evolução crônica. Além disso, trata de pacientes portadores de doenças traumato-ortopédicas que necessitem de assistência fisioterápica prolongada. Possui uma equipe altamente capacitada composta por médicos de diferentes especialidades, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, farmacêuticos e técnicos de saúde.

Localização 
Estabelecido na cidade de Itatiaia, região do Vale do Paraíba sul-fluminense, privilegiada pelas suas belezas naturais, ar puro e clima de montanha, o CRI localiza-se a 170 Km da cidade do Rio de Janeiro, 250 Km da cidade de São Paulo, 8 Km de Penedo e a 15 Km da cidade de Resende. Situa-se a 300 m da entrada principal do Parque Nacional de Itatiaia, mais antigo parque nacional e uma das mais belas reservas florestais do país, com mata primitiva e cachoeiras límpidas.

Centro Sargento Max Wolff Filho 
Integrado ao CRI, o Hotel de Trânsito Sgt Max Wolff Filho foi criado com a finalidade de proporcionar aos militares do Exército Brasileiro momentos de descanso e lazer.

Organizações militares no Rio de Janeiro